Контро́ллер ( — регулятор, управляющее устройство):

 Контроллер — устройство управления в электронике и вычислительной технике.
 Игровой контроллер — устройство ввода информации, используется в консольных и компьютерных играх.
 Контроллер домена — сервер, контролирующий область компьютерной сети (домен).
 Контроллер прерываний — микросхема или встроенный блок процессора, отвечающий за возможность обработки запросов на прерывание от разных устройств.
 Контроллер электрического двигателя — многоступенчатый многоцепной коммутационный аппарат с ручным управлением.
 Микроконтроллер — микросхема, управляющая электронными устройствами.
 Промышленный контроллер — управляющее устройство, применяемое в промышленности и других отраслях для автоматизации технологических процессов, в быту — для управления климатом и др.
 Программируемый логический контроллер — промышленный контроллер, оптимизированный для выполнения логических операций.
 Системный контроллер — компонент чипсета, организующий взаимодействие процессора с оперативной памятью и формирующий компьютерную платформу.
 Контроллер машиниста — орган управления тягой и/или торможением в локомотивах, электропоездах, трамваях
 Контроллер — то же, что и регулятор.
 Контроллер (программирование) — один из компонентов паттерна MVC.
 Контроллер — электронный блок управления двигателем и другими системами автомобиля.

См. также 
 Контролёр (значения)